NGC 4034 (другие обозначения — UGC 7006, MCG 12-11-44, ZWG 335.2, ZWG 334.58, PGC 37935) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дракона. Открыта Уильямом Гершелем в 1793 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4034 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4034 в группу также входят NGC 4120 и NGC 4128.

Примечания 

 

4034
Дракон (созвездие)